Provenzale bezeichnet:
 einen Bewohner der Provence

Provenzale ist der Familienname folgender Personen:
 Enzo Provenzale (1920–1990), italienischer Filmschaffender
 Francesco Provenzale (1624–1704), italienischer Komponist